Witbuikcaique
 Zwartkopcaique